Анн Готье, также Энн Готье (; ) — французская актриса кино, театра, и телевидения.

Биография 
Дебютом Анн Готье в кино стал эпизод в молодёжной комедии «Бум» (1980). В 1980-е актриса часто мелькала на экране. Обычно Готье появлялась в ролях второго плана (Кароль в фильме ужасов «», Клэр в комедии Жан-Пьера Лимозена «»), реже — в главных (Джульетта в фильме режиссёра  «Цена молчания» ()).

В 1989 году в Советском Союзе приступили к экранизации знаменитой фантастической повести братьев Стругацких «Трудно быть богом». Для съёмок был приглашён режиссёр из Западной Германии .
Анн Готье исполнила в картине одну из главных ролей — местную жительницу Киру, служанку благородного дона Руматы (Эдвард Жентара).

В 1990-е годы Готье сыграла заметные роли в драме Жан-Пьера Амери «», комедии Ги Пинона «Женщина, которую надо уничтожить» (), комедии  «».

Фильмография

Примечания

Ссылки